Amerikai Egyesült Államok
 Austerlitz (Kentucky)
 Austerlitz (New York)
 Csehország
Austerlitz, Slavkov u Brna történelmi német neve
Austerlitzi csata
 Franciaország
 Paris Gare d’Austerlitz, párizsi pályaudvar
 Hollandia
Austerlitz (Hollandia)